

Pessoas 
 Andrey da Silva e Silva
 Leonardo Fabiano Silva e Silva

Outros 
 Lucas Silva e Silva

Desambiguação